Гео́ргий Чижо́в (; 26 июля 1992, Даугавпилс) — латвийский футболист, вратарь.

Карьера 
Воспитанник даугавпилсского футбола, свою карьеру Георгий Чижов начинал в молодёжных клубах местного «Динабурга» и «Даугавы».

В начале 2013 года Георгий Чижов присоединился к команде ДЮСШ Илуксте, с которой в первом же матче дебютировал в Высшей лиге Латвии.

В 2014 году в составе «Даугавпилса» провёл 23 игры в высшей лиге. Затем ещё два сезона находился в составе клуба, но за основную команду больше не играл.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Даугавпилс»
Игроки ФК ДЮСШ Илуксте